Лос-Мазо́с () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 700 км на південь від Парижа, 160 км на південний захід від Монпельє, 37 км на захід від Перпіньяна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 324 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 820,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Лос-Мазос на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лос-Мазос на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Східні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Східні Піренеї